På begäran kan syfta på:

På begäran (album av Swe-Danes) – album från 1962
 På begäran (sång) – en visa av Birger Sjöberg (ur Fridas bok)
På begäran (album av Kikki Danielsson) – samlingsalbum från 1990
På begäran (album av Sven-Ingvars) – album från 1990 av Sven-Ingvars
På begäran (album av Lasse Berghagen) – album från 1991
På begäran (album av Sten & Stanley) – album från 1992
På begäran 2 – samlingsalbum från 1994 av Kikki Danielsson
På begäran (album av Lotta & Anders Engbergs orkester) – samlingsalbum från 1994 av Lotta & Anders Engbergs orkester